Sperrhaken steht für:
 einfaches Werkzeug zum Öffnen von Schlössern, siehe Dietrich (Werkzeug)
 von Gold- und Silberschmieden verwendeter kleiner Amboss

Siehe auch:
 Sperrhake